Confessions — четвёртый студийный альбом американского певца Ашера, выпущенный 23 марта 2004 года на лейблах Arista и LaFace Records.

Об альбоме 
Запись диска проходила в течение 2003 и 2004 годов, при участии Джермейна Дюпри, Джимми Джемма и Терри Льюиса и Lil Jon.

Confessions раскрывает Ашера в качестве крунера, а также содержит элементы хип хопа и кранка. Темы пластинки посвящены разногласиям в личных отношениях Ашера, но главный продюсер альбома Джермейн Дюпри сказал, что во время записи были показаны его личные переживания.

Продажи 
Пластинка Confessions стала коммерчески успешной, разойдясь в первую неделю продаж в количестве 1 096 000 копий в США., тем самым став самым высоким достижением для артистов стиля R&B. Для лейбла Arista Records это стала наилучшим релизом за всю его 30-юю историю.

К концу 2004 года, альбом разошёлся общемировым тиражом более 20 миллионов копий. При этом в США по сертификации RIAA пластинка получила статус бриллиантовой, так как она была продана в количестве более 10 000 000 копий.

Список композиций

Чарты

Позиции в чартах

Сертификация

Примечания 

Альбомы Ашера
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, спродюсированные Брайаном-Майклом Коксом
Альбомы, спродюсированные Лилом Джоном
Альбомы, спродюсированные Ричем Харрисоном
Альбомы LaFace Records
Альбомы Arista Records
Премия «Грэмми» за лучший современный альбом в стиле ритм-н-блюз
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums